Avasa, grad u Etiopiji
 Avasa (jezero), jezero u Etiopiji
 Zračna luka Avasa, pokraj grada Avase